TVT – regionalna stacja telewizyjna na Górnym Śląsku
 CTVT – nowotwór psów
 TVT – wytwórnia płytowa działająca w latach 1985 – 2009